Le titre de cardinal de Rohan a été porté par plusieurs membres de la famille de Rohan et de la famille de Rohan-Chabot. 
Par ordre chronologique de naissance :

 Armand-Gaston-Maximilien de Rohan-Soubise (1674-1749) dit « le Grand Cardinal », évêque de Strasbourg (1704-1749), grand aumônier de France (1713-1742) ;
 Louis-Constantin de Rohan-Guéméné (1697-1779), évêque de Strasbourg (1756–1779) ;
 Armand de Rohan-Soubise (1717-1756), grand aumônier de France (1745-1748), évêque de Strasbourg (1749–1756) ;
 Louis-René de Rohan-Guéméné (1734-1803), évêque coadjuteur de Strasbourg (1756-1779), grand aumônier de France (1777-1786), évêque de Strasbourg (1779-1801) ;
 Louis-François de Rohan-Chabot (1788-1833), archevêque de Besançon (1829-1833).

Rohan
Cardinal